Гродеков — фамилия; имеет женскую форму Гродекова.
 Гродеков, Владимир Иванович (1838—1910) — русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии. 
 Гродеков, Николай Иванович (1843—1913) — приамурский и туркестанский генерал-губернатор, член Государственного совета, участник Среднеазиатских походов.

См. также 
 Гродеково